Falò – grande fuoco controllato effettuato all'aperto
Falò – programma televisivo della RSI
Falo – comune rurale del Mali
Monte Falò – montagna appartenente al gruppo del Mergozzolo nelle Alpi Pennine